Шкляревич — фамилия:

 Шкляревич, Галина Андреевна (род. 1946) — доктор биологических наук, профессор Петрозаводского государственного университета.
 Шкляревич, Ксенофонт Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 9002; 1 февраля 1852.
 Шкляревич, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 10170; 26 ноября 1859.

См. также 
 Шкларевич